Ли́ля (Рахи́ль) Моисе́евна Наппельба́ум (1916—1988 (по др. данным — род. 1919), Москва) — русская поэтесса, литературовед, литературный критик.

Биография 
Родилась в семье петербургского фотографа и художника Моисея Соломоновича Наппельбаума, автора художественных фотопортретов Пастернака, Мейерхольда и других известных людей, редактора альманаха «Город». Окончила Литературный институт имени А. М. Горького (1940). Член Союза писателей СССР (1975).

Умерла в Москве. Похоронена на Востряковском кладбище рядом с отцом и двумя сестрами.

Сочинения

Поэзия 
 Студёных озёр зеркала: Стихи. М., 1972
 Звёздный бульвар: Стихи. М., 1981

Примечания

Ссылки 
 О семье Наппельбаумов и творчестве
 О Л. М. Наппельбаум
 М. Наппельбаум и его дочери, фото

Персоналии по алфавиту
Поэты России
Поэты СССР
Русские поэты
Литературоведы России
Литературоведы СССР
Родившиеся в 1919 году
Родившиеся в Москве
Википедия:Биографии современников
Выпускники Литературного института имени А. М. Горького
Похороненные на Востряковском кладбище